Michalitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Michalitsch (* 2000), österreichische Tennisspielerin
 Gerhard Michalitsch (* 1962), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär
 Martin Michalitsch (* 1961), österreichischer Jurist und Landtagsabgeordneter
 Michaela Michalitsch (* 1962), österreichische Politikerin, siehe Michaela Steinacker
 Walter Michalitsch (1931–2020), österreichischer Jurist und Bezirkshauptmann